Peter Greene (1965-), est un acteur américain.

Voir aussi